Robert Wood kan syfta på:

 Robert Wood (politiker) (född 1949), senator för New South Wales
 Robert Wood (gravör) (1717–1771), engelsk statstjänsteman och politiker
 Robert Wood (psykolog) (född 1941), brittisk psykolog och författare
 Robert Wood (timmerhandlare) (1792–1847), kanadensisk timmerhandlare som påstådde sig vara son till hertig Edward av Kent
 Robert Coldwell Wood (1923–2005), amerikansk professor i statskunskap
 Robert E. Wood (1879–1969), amerikansk soldat och affärsman
 Robert E. Wood (målare) (född 1971), kanadensisk landskapsmålare
 Robert J. Wood (1905–1986), amerikansk armégeneral
 Robert Williams Wood (1868–1955), amerikansk fysiker och författare
 Robert William Wood (1889–1979), amerikansk landskapsmålare

Se även 

 Bob Wood
 Robert Wood Johnson